Макарьевка — топоним:

Казахстан 
 Макарьевка — село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Макарьевка — село в Алтайском районе Алтайского края.
 Макарьевка — село в Солтонском районе Алтайского края.
 Макарьевка — село в Топчихинском районе Алтайского края.
 Макарьевка — село в Безенчукском районе Самарской области.
 Макарьевка — деревня в составе города Волчанска Свердловской области.
 Макарьевка — река в Свердловской области, приток Большой Волчанки.
 Макарьевка — река в Челябинской области, приток Увельки.